Ensfeld ist der Name folgender Orte:

 Ensfeld (Mörnsheim), Ortsteil des Marktes Mörnsheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Ensfeld (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft der Gemeinde St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich